Motohashi est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Mari Motohashi (本橋麻里, née en 1986), joueuse japonaise de curling ;
 Nako Motohashi (本橋菜子, née en 1993), joueuse japonaise de basket-ball ;
 Seiichi Motohashi (本橋 成一, né en 1940), photographe japonais.

Patronyme japonais